Джонатан Гефлер (* 1970) — американський дизайнер шрифтів.
 Дон Гефлер (1922—1986) — американський журналіст, придумав термін «Кремнієва долина».
 Максиміліан Гефлер (1881—1962) — австро-угорський, австрійський і німецький офіцер, генерал-інтендант.